

Patronyme 

 Jean Maran (1920-2021), homme politique français.
 Josie Maran (1978-), mannequin et une actrice américaine, née le .
 Pierre Mataly de Maran (1770-1842-), général français.
 Prudent Maran (1683-1762), théologien et bénédictin français.
 René Maran (1887-1960-), écrivain français.
 Rodolfo Marán (1897-1983-), joueur de football international uruguayen.

Divers 
 Maran, titre honorifique, particulièrement en vogue parmi les Juifs sépharades et orientaux, placé comme épithète devant le nom de la personne.
Patronyme russe
Patronyme polonais
Patronyme français
Patronyme hispanique
Patronyme martiniquais